Парный разряд среди мужчин теннисного турнира Cincinnati Masters 2010. Победителями стали Боб Брайан и Майк Брайан.

Сеянные 
Все сеянные пары начинают турнир со второго круга. 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
 ''' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Финал)

<li> Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Полуфинал)
<li> Юлиан Ноул /  Энди Рам (Четвертьфинал)
<li> Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Второй раунд)
<li> Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2010